Омитлан де Хуарез има више значења:

 Општина Омитлан де Хуарез (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Омитлан де Хуарез (Омитлан де Хуарез, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику